Jaszczurówka – dzielnica Zakopanego
 Jaszczurówka – potok, dopływ Skawy
 Jaszczurówka – szczyt na Pogórzu Wiśnickim